Un insetto dell'ordine degli Anopluri.
 Le specie di parassiti dell'uomo che vivono sul cuoio capelluto (Pediculus humanus capitis) o sul corpo (Pediculus humanus corporis) causando la pediculosi, o sui peli del pube (Pthirus pubis, o piattola, causa della pediculosi del pube), tutti appartenenti agli Anopluri.
 Insetti parassiti di diversi mammiferi: del genere Pediculus i parassiti delle scimmie, della famiglia Echinoftiridi parassiti dei mammiferi marini, ematopinidi parassiti dei roditori, dei carnivori, degli artiodattili, perissodattili e insettivori.
 I cosiddetti Pidocchi delle piante, Rincoti Omotteri della superfamiglia degli Afidoidei, come l'Eriosoma lanigerum (o pidocchio del melo).

Altri progetti